Een dag waarop een blauwe maan optreedt
Een Nederlands gezegde dat 'een korte tijd' betekent. De herkomst is onduidelijk. 
Blue Monday (dag), zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar

Muziek en literatuur
Blauwe maandagen (roman) is de debuutroman van Arnon Grunberg uit 1994
Ontbijt voor kampioenen, Breakfast of Champions of Goodbye Blue Monday, is een boek van Kurt Vonnegut uit 1973
Blauwe maandag (Rob de Nijs), een nummer van Rob de Nijs uit 1998
Blue Monday (Dave Bartholomew) is een lied geschreven door Dave Bartholomew en uitgevoerd door Fats Domino
Blue Monday (New Order), een single uit 1983
Blue Monday (opera), een Amerikaanse opera uit 1922
Blue Monday (zanggroep) een zanggroep welke meedoet aan Sing-Off
Goodbye Blue Monday is het derde album van de Canadese singer-songwriter Jeremy Fisher uitgebracht op 11 maart 2007